Ford GPA "Seep"
 Seep – episodio di Harper's Island

Altri progetti